Пичан может означать:

 Пичан — девятый гавар провинции Пайтакаран Великой Армении. 
 Пичан — уезд городского округа Турфан Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.